Tamasgo ou Tamassogo peuvent désigner :
Tamasgo, la commune rurale située dans le département de Méguet au Burkina Faso
Tamasgo, la commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso
Tamasgo, la localité située dans le département de Zorgho au Burkina Faso

ainsi que :
Tamassogo, la localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
Lantaogo-Tamassogo, la localité située dans le département de Diabo au Burkina Faso